Les championnats d'Europe des régions de karaté 2009, septième édition des championnats d'Europe des régions de karaté, ont eu lieu le  à Madrid, en Espagne.

2009
Karaté régions
Karaté régions 2009
Europe régions 2009
Europe régions
Sport en Espagne en 2009
Sport en mai 2009